Обрезков (Обрезкова) — русская фамилия.

Известные носители 
 Обрезков, Валентин Иванович (1912—1995) — советский учёный.

 Обрезкова, Ольга Константиновна (род. 1980) — российская спортсменка-тяжелоатлет.

См. также 
 Обресков
 Обрезково